Ездочное — село в Чернянском районе Белгородской области России, является центром Ездоченского сельского поселения.

Климат 
Климат умеренно континентальный с ярко выраженными сезонами. Зима холодная с частыми оттепелями, лето солнечное и продолжительное, со значительным количеством осадков.

История 
Первое упоминание о селе (слободе) Ездочное относится к 1643 году. 

Десятая ревизия зафиксировала в селе Ездочном Чернянской волости Ново-Оскольского уезда «273 души мужского пола крестьян государственных» и «74 души мужского пола» крепостных.

В 1885 году в селе было 135 домохозяев «государственных четвертных» и 42 домохозяйства крестьян. Дети обучались в земской школе, в селе действовала Покровская церковь. Ездочное славилось мастерами по дереву, ковроткачеству, вышивке и вязанию, кузнечному ремеслу.

В 1929—1930 гг. на территории Ездочного начался период массовой коллективизации. В начале 1930-х гг. село — центр сельского Совета в Чернянском районе; в сельсовет, кроме Ездочного, входила деревня Старая Масловка.

В память о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в 1967 году в селе был установлен памятник.

В 1985 году, в день празднования 40-летия Победы, в селе открыли музей боевой и трудовой славы колхоза.

В начале 1990-х гг. Ездочное оставалось центром колхоза «Пролетарский Октябрь», производящего зерно, сахарную свеклу, овощи, молоко, скот и домашнюю птицу.

В 1997 году Ездочное — центр сельского округа (3 села, 2 поселка и хутор) в Чернянском районе.

Население 
В 1885 году в Ездочном было 939 человек. В 1932 году — 1374 жителя. В 1979 году в Ездочном — 1187 жителей, а в 1989—1638 человек.

Примечания

Ссылки 
 Ездоченское сельское поселение. Историческая справка
 Ездочное в Чернянском районе

Населённые пункты Чернянского района